Stati Uniti d'America
McDonough – città della Contea di Henry, Georgia
McDonough – città della Contea di Chenango, New York